Чемпионат Азии по борьбе 2003 года прошёл с 5 по 8 июня в Нью-Дели (Индия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2003
Международные соревнования по борьбе в Индии
Спорт в Индии в 2003 году
2003 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Июнь 2003 года
Борьба
Борьба